Феськівська сільська рада — Харківська область, Золочівський район
 Феськівська сільська рада — Чернігівська область, Менський район